Микс И́ндрашис (; ) — латвийский хоккеист, нападающий клуба «Швеннингер Уайлд Уингз».

Карьера 
Индрашис начал карьеру хоккеиста в молодёжном составе лиепайского «Металлурга». В 2007—2008 годах выступал в команде «ЛСПА/Рига», откуда перешёл в «Ригу 2000». С 2010 по 2012 год играл за клуб МХЛ «Рига», в составе которого стал лучшим бомбардиром первого Кубка мира среди молодёжных команд. 5 октября 2011 года дебютировал в КХЛ за рижское «Динамо» в матче против московского «Спартака».

За сборную Латвии в официальных турнирах впервые сыграл 5 мая 2012 года на чемпионате мира, забросив в стартовой игре шайбу в ворота российской команды. Всего Микс заработал в семи матчах группового этапа пять очков по системе «гол+пас» (3+2). Тем не менее, Латвия тогда заняла пятое место в своей группе и не вышла в плей-офф турнира. В 2014 году форвард участвовал в Олимпийских играх и чемпионате мира, на котором забил два гола и сделал два паса.

Индрашис два раза подряд набирал по 31 результативному баллу за сезон в КХЛ в составе «Динамо»: в сезоне 2013/2014 рижане, которых тогда тренировал Артис Аболс, стали пятыми в Западной конференции в регулярном чемпионате, но проиграли уже в 1/8 финала Кубка Гагарина «Донбассу» (1:3 в решающем матче и 3:4 в серии), а год спустя клуб не попал в плей-офф. В сезоне 2014/2015 Индрашис стал лучшим снайпером рижского «Динамо» (16 шайб в 59 матчах КХЛ), а в сезоне 2015/2016 — лучшим бомбардиром команды (33 очка, 14+19, в 58 матчах). В сезоне 2017/2018 поставил личный рекорд по количеству набранных очков — 42 (21+21) очка в 56 матчах.

16 мая 2018 года подписал двухлетний контракт с московским «Динамо». После окончания двухлетнего контракта с московским «Динамо» вернулся в рижское «Динамо». В сезоне 2020/21 провёл 49 матчей в регулярном чемпионате, где набрал 39 очков: забросил 16 шайб и отдал 23 результативные передачи.

18 мая 2021 года заключил однолетнее соглашение с подольским «Витязем». 12 ноября 2021 года расторг контракт с клубом. 18 ноября 2021 года заключил контракт с «Адмиралом» до конца сезона 2021/22. В сезоне 2021/22 Индрашис провёл 46 игр, набрав 17 очков (7+10). Завершил сезон за «Биль» в чемпионате Швейцарии.

29 июня 2022 года перешёл в московский «Спартак», подписав контракт на один год. 30 июня 2022 года генеральный секретарь Федерации хоккея Латвии Робертс Плужейс заявил, что если игрок поедет выступать в КХЛ, то его не будут приглашать в сборную Латвии. 1 июля 2022 года стало известно, что Индрашис не сможет выступать за «Спартак», так как Федерация хоккея Латвии не подпишет его трансферную карту. 5 июля 2022 года Индрашис заявил, что не подписывал контракт с российским клубом и у него действующий контракт с другой командой. В этот же день «Спартак» заявил, что контракт между клубом и нападающим был подписан согласно регламенту и зарегистрирован в Центральном информационном бюро КХЛ.

25 июля 2022 года Индрашис имея действующий контракт со «Спартаком», перешёл в немецкий «Швеннингер Уайлд Уингз». 13 сентября 2022 года «Спартак» расторг контракт с Индрашисом.

Достижения 
 Обладатель Кубка Надежды 2013 в составе ХК «Динамо» (Рига)
 Участник матча звёзд КХЛ: (2018)

Примечания 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки ХК «Рига»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Юниорс»
Игроки ХК «Металлург» Лиепая
Игроки ХК «Динамо» Москва
Игроки ХК «Витязь»
Игроки ХК «Адмирал»
Игроки ХК «Биль»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2022 года